Miejscowości w Polsce:
 Skoraczewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno
 Skoraczewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel